Över alla hinder kan syfta på två hästhoppningsfilmer:

Över alla hinder (1944) (National Velvet), med bland andra Elizabeth Taylor och Mickey Rooney
Över alla hinder (1978) (International Velvet), en uppföljare till den första med bland andra Tatum O'Neal och Anthony Hopkins